Виктор Кристоффер Йенсен (; родился 8 февраля 2000 года, Видовре, Дания) — датский футболист, полузащитник клуба «Утрехт».

Клубная карьера 
Йенсен — воспитанник клубов «Видовре» и «Копенгаген». В 2017 году Виктор перешёл в амстердамский «Аякс». Сумма трансфера составила 3,5 млн. евро. 12 января 2018 года в матче против ситтардской «Фортуны» он дебютировал за команду дублёров в Эрстедивизи. В 2020 году Виктор был включён в заявку на сезон. 12 декабря 2020 года в матче против «Зволле» он дебютировал в Эредивизи за основной состав. В начале 2021 года для получения игровой практики Йенсен был арендован клубом «Норшелланн». 4 февраля в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге. 14 февраля в поединке против «Вайле» Виктор забил свой первый гол за «Норшелланн». По окончании аренды Йенсен вернулся в «Аякс». В марте 2022 года продлил контракт с клубом и до конца года  был отдан в аренду норвежскому «Русенборгу». 3 апреля в матче c «Будё-Глимтом» он дебютировал в чемпионате Норвегии.

31 января 2023 года перешёл в «Утрехт», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Международная карьера 
В 2021 году Йенсен в составе молодёжной сборной Дании принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матче против команды Исландии.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Русенборг»